Bahnkilometer steht für:
 Streckenkilometer, zur Vermessung und Verortung von Eisenbahnstrecken 
 Tarifkilometer, zur Berechnung distanzabhängiger Beförderungspreise im öffentlichen Verkehr